The Perishers (strip) - Britse stripreeks
 The Perishers (band) - Zweedse band
 The Perishers (televisieserie) - Britse televisieserie